Les Trois Archanges avec Tobie est le titre de plusieurs tableaux datant de la Renaissance italienne :
 Les Trois Archanges avec Tobie de Francesco Botticini, datant de 1470.
 Les Trois Archanges avec Tobie de Filippino Lippi, datant de 1485.